Rise — дебютний студійний альбом американського реп-гурту Guerilla Maab, виданий лейблом Resurrection Music Group 1 липня 1999 р. Дистриб'ютор: Southwest Wholesale. Виконавчі продюсери: Dino, Rakesh та Z-Ro. 18-ий трек — ремікс «Fondren & Main». 20 вересня 2005 на G-Maab Entertainment вийшла S.L.A.B.-ed-версія (Chopped & Screwed).

Список пісень 
Продюсери: Z-Ro (№ 1-5, 7-16, 18), Rakesh (№ 6, 12, 17, 18).
 «Keep Watching Me» (з участю Cl'Che) — 4:13
 «Interlude (Psalms)» — 1:23
 «Rise» (з участю Peaches) — 4:12
 «Endz» (з участю Cl'Che) — 4:12
 «Fondren & Main» — 3:39
 «South Side Story» (з участю H.A.W.K. та Will Lean) — 4:49
 «Not My Home» (з участю Peaches) — 3:51
 «Still Here» — 4:09
 «World Keep Turnin'» — 4:24
 «Live My Life» (з участю Peaches) — 3:53
 «Ain't Gettin' Shit» (з участю Cl'Che) — 5:04
 «Jealouse Niggas» — 3:55
 «What Will It Take» — 3:38
 «Scotty (Skit)» — 1:28
 «Problems» (з участю Cl'Che та Peaches) — 4:49
 «Interlude (Final Cry)» — 1:17
 «Speak on It» — 5:23
 «Bonus Hidden Track 1» — 3:56
 «Bonus Hidden Track 2» — 4:32

S.L.A.B.-ed-версія
 «Keep Watching Me» (з участю Cl'Che) — 6:36
 «Interlude (Psalms)» — 1:40
 «Rise» (з участю Peaches) — 6:24
 «Endz» (з участю Cl'Che) — 5:28
 «Fondren & Main» — 4:33
 «South Side Story» (з участю H.A.W.K. та Will Lean) — 6:39
 «Not My Home» (з участю Peaches) — 5:39
 «Still Here» — 5:37
 «World Keep Turnin'» — 6:09
 «Live My Life» (з участю Peaches) — 5:26
 «Ain't Gettin' Shit» (з участю Cl'Che) — 5:45
 «Jealouse Niggas» — 4:21
 «What Will It Take» — 7:31
 «Problems» (з участю Cl'Che та Peaches) — 1:30
 «Speak on It» — 6:21

Посилання 

Музичні альбоми 1999
Дебютні альбоми 1999
Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми